En Pologne, Będków peut faire référence à :

de la voïvodie de Łódź
 Będków, un village du powiat de Pajęczno
 Będków, un village du powiat de Sieradz
 Będków, une gmina rurale du powiat de Tomaszów Mazowiecki
 Będków, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus